Артеми́сия, также Артеми́зия () — женское имя греческого происхождения.

Известные носители 
 Артемисия I — дочь Лигдамида I, затем правительница Галикарнасса в Карии (ок. 480—470 до н. э.), союзница Ксеркса I, участница битвы при Саламине.
 Артемисия II — супруга и сестра царя Мавсола II, затем царица Карии (353/2 — 343 до н. э.).
 Артемизия Джентилески (1593 — ок. 1653) — итальянская художница.

Другое 
 Артемизия (фильм) (1997) — французский фильм.
 Артемизия (), или полынь, — род растений.